Люмбрикуліди (Lumbriculidae) — родина малощетинкових червів, що утворює монотиповий ряд Lumbriculida.

Відомо близько 120 видів. Є космополітичні види, але більшість видів є ендеміками. Найбільше видів поширені в Байкалі (близько 70 видів), Японії, Скелястих горах. Люмбрикуліди мешкають у прибережних водах, прісних гірських озерах, у підземних водах, в Байкалі зустрічаються на значних глибинах.

Класифікація 

 Bichaeta
 Bichaeta sanguinea
 Cookidrilus
 Cookidrilus speluncaeus
 Eclipidrilus
 Підрід Eclipidrilus
 Eclipidrilus frigidus
 Eclipidrilus asymmetricus
 Eclipidrilus ithys
 Підрід Leptodrilus
 Eclipidrilus fontanus
 Eclipidrilus lacustris
 Підрід Premnodrilus
 Eclipidrilus daneus
 Eclipidrilus palustris
 Incertae sedis
 Eclipidrils pacificus
 Eremidrilus
 Eremidrilus allegheniensis
 Eremidrilus coyote
 Eremidrilus elegans
 Eremidrilus felini
 Eremidrilus ritocsi
 Eumuliercula
 Eumuliercula casta
 Eumuliercula emendata
 Guestphalinus
 Guestphalinus wiardi
 Hrabea
 Hrabea ogumai
 Kincaidiana
 Kincaidiana hexatheca
 Kincaidiana freidris
 Lamprodrilus
 Підрід Lamprodrilus
 Lamprodrilus achaetus
 Lamprodrilus ammophagus
 Lamprodrilus bulbosus
 Lamprodrilus wagneri
 Lamprodrilus mrazeki
 Lamprodrilus nigrescens
 Lamprodrilus pygmaeus
 Lamprodrilus isoporus
 Lamprodrilus michaelseni
 Lamprodrilus bythius
 Lamprodrilus satyriscus
 Lamprodrilus melanotus
 Lamprodrilus pallidus
 Lamprodrilus dybowskyi
 Lamprodrilus inflatus
 Lamprodrilus issossimovi
 Lamprodrilus jamburaensis
 Lamprodrilus novikovae
 Lamprodrilus polytoreutus
 Lamprodrilus secernus
 Lamprodrilus semenkewitschi
 Lamprodrilus stigmatias
 Lamprodrilus tolli
 Laprodrilus vermivorus
 Підрід Teleuscolex
 Lamprodrilus baicalensis
 Lamprodrilus grubei
 Lamprodrilus korotneffi
 Lamprodrilus glaber
 Lamprortus
 Lamprortus orientalis
 Lumbriculus
 Lumbriculus variegatus
 Lumbriculus ambiguus
 Lumbriculus multiatriatus
 Lumbriculus genitosetosus
 Lumbriculus inconstans
 Lumbriculus sachalinicus
 Lumbriculus olgae
 Lumbriculus alexandrovi
 Lumbriculus kareliensis
 Lumbriculus illex
 Lumbriculus kolymensis
 Lumbriculus tetraporophorus
 Lumbriculus japonicus
 Lumbriculus mukoensis
 Phagodrilus
 Phagodrilus laqueus
 Phagodrilus balchi
 Phagodrilus baueri
 Phagodrilus chetcoensis
 Phagodrilus hauserensis
 Phagodrilus johnsoni
 Phagodrilus klamathensis
 Phagodrilus macnabi
 Phagodrilus minimus
 Phagodrilus oregonensis
 Phagodrilus parvus
 Phagodrilus pereditus
 Phagodrilus phoebe
 Phagodrilus secundus
 Phagodrilus stellatus
 Rhynchelmis
 Підрід Rhynchelmis
 Rhynchelmis brachycephala
 Rhynchelmis granuensis
 Rhynchelmis komareki
 Rhynchelmis limosella
 Rhynchelmis tetratheca
 Rhynchelmis vagensis
 Rhynchelmis vejdovskyi
 Підрід Rhynchelmoides
 Rhynchelmis alaskana
 Rhynchelmis elrodi
 Rhynchelmis glandula
 Rhynchelmis saxosa
 Підрід Sutroa
 Rhynchelmis gilensis
 Rhynchelmis gustafsoni
 Rhynchelmis monsserratus
 Rhynchelmis rostrata
 Rhynchelmis utahensis
 Rhynclemis yakimorum
 Підрід Pseudorhynchelmis
 Rhynchelmis alyonae
 Rhynchelmis anomala
 Rhynchelmis dissimilis
 Rhynchelmis minimaris
 Rhynchelmis olchoensis
 Rhynchelmis paraolchonensis
 Rhynchelmis parva
 Rhynchelmis shamanensis
 Rhynchelmis spermatachaeta
 Incertae sedis
 Rhynchelmis aleutensis
 Rhynchelmis brooksi
 Rhynchelmis malevici
 Rhynchelmis orientalis
 Secubelmis
 Secubelmis limpida
 Spelaedrilus
 Spelaedrilus multiporus
 Stylodrilus
 Підрід Stylodrilus
 Stylodrilus absoloni
 Stylodrilus asiaticus
 Stylodrilus aurantiacus
 Stylodrilus brachystylus
 Stylodrilus californianus

 Stylodrilus cernosvitovi
 Stylodrilus chukotensis
 Stylodrilus contractus
 Stylodrilus crassus
 Stylodrilus curvithecus
 Stylodrilus elongatus
 Stylodrilus glandulosus
 Stylodrilus gracilis
 Stylodrilus heringianus
 Stylodrilus insperatus
 Stylodrilus lankesteri
 Stylodrilus lemani
 Stylodrilus leucocephalus
 Stylodrilus longiatriatus
 Stylodrilus minutus
 Stylodrilus mirandus
 Stylodrilus mirus
 Stylodrilus mollis
 Stylodrilus opisthoannulatus
 Stylodrilus parvus
 Stylodrilus subcarpathicus
 Stylodrilus subitus
 Stylodrilus sulcatus
 Stylodrilus sulci
 Stylodrilus suputensis
 Stylodrilus wahkeenensis
 Підрід Bythonomus
 Stylodrilus beattiei
 Stylodrilus sovaliki
 Stylodrilus tschaunensis
 Styloscolex
 Підрід Styloscolex
 Styloscolex asymmetricus
 Styloscolex baikalensis
 Styloscolex burowi
 Styloscolex chorioidalis
 Styloscolex japonicus
 Styloscolex kolmakowi
 Styloscolex opisthothecus
 Styloscolex solzanicus
 Styloscolex swarczewski
 Styloscolex tetrathecus
 Styloscolex tubulatus
 Підрід Neoscolex
 Styloscolex levanidovi
 Styloscolex macer
 Styloscolex sokolskajae
 Tatriella
 Tatriella slovenica
 Tatriella longiatriata
 Tenagodrilus
 Tenagodrilus musculus
 Trichodrilus
 Trichodrilus allobrogum
 Trichodrilus anglieri
 Trichodrilus aporophorus
 Trichodrilus bonheurensis
 Trichodrilus cantabrigiensis
 Trichodrilus capilliformis
 Trichodrilus cernosvitovi
 Trichodrilus claparedei
 Trichodrilus culveri
 Trichodrilus diversisetosus
 Trichodrilus gordeevi
 Trichodrilus hrabei
 Trichodrilus icenorum
 Trichodrilus intermedius
 Trichodrilus itchaensis
 Trichodrilus leruthi
 Trichodrilus longipenis
 Trichodrilus macroporophorus
 Trichodrilus medius
 Trichodrilus montenegrensis
 Trichodrilus moravicus
 Trichodrilus pauper
 Trichodrilus pragensis
 Trichodrilus ptujensis
 Trichodrilus rouchi
 Trichodrilus seirei
 Trichodrilus sketi
 Trichodrilus stammeri
 Trichodrilus strandi
 Trichodrilus tacensis
 Trichodrilus tatrensis
 Trichodrilus tenuis
 Wsewolodus
 Wsewolodus mixtus
 Yamaguchia
 Yamaguchia toyensis

Примітки 

Гаплотаксиди
Родини кільчастих червів